

Mese 
 A rút kiskacsa, Hans Christian Andersen 1843-ban írt meséje.

Dal 
 The Ugly Duckling, Dal az 1952-ben bemutatott Hans Christian Andersen című filmből (előadó: Danny Kaye).

Karakter 
 A rút kiskacsa, mesehős szereplő

Mozi és televízió 
Mozifilmek
 A rút kiskacsa, 1920-ban bemutatott angol film.
 A rút kiskacsa, 1931-ben bemutatott amerikai rajzfilm.
 A rút kiskacsa, 1939-ben bemutatott amerikai rajzfilm.
 A rút kiskacsa, 1959-ben bemutatott angol film.
 A rút kiskacsa, 1986-ben bemutatott animációs film.
 A rút kiskacsa, 1997-ben bemutatott angol rajzfilm.
 A rút kiskacsa, 2000-ben bemutatott spanyol rajzfilm.
 H. C. Andersen: A rút kiskacsa, 2005-ben bemutatott dán 2D-s számítógépes animációs film.
 A rút kiskacsa meg én, 2006-ban bemutatott francia–német–izlandi–angol–dán 3D-s számítógépes animációs film.

Tévéfilmek
 Stanley, a rút kiskacsa, 1982-ben bemutatott amerikai televíziós rajzfilm.
 A rút kiskacsa karácsonya, 2004-ben bemutatott spanyol televíziós 2D-s számítógépes animációs film.

Tévéfilmsorozatok
 A rút kiskacsa, 1997-től 1998-ig futott spanyol televíziós rajzfilmsorozat.
 Patito Feo, 2007-től 2008-ig futott argentin televíziós filmsorozat.
 A rút kiskacsa és Én, dán–francia–német–izlandi televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat.

Névváltozat 
Andersen meséje »A csúf kiskacsa« címmel jelent meg magyar nyelven.